Efternamnet Schübler delas av bland andra
 Gustav Schübler (1787–1834), tysk vetenskapsman,
 Johann Jacob Schübler (1689–1741), tysk matematiker, arkitekturteoretiker, byggmästare, tecknare och publicist,
 Johann Georg Schübler (1720–1753), tysk kompositör, notkopist och förläggare av Johann Sebastian Bachs Schüblerkoraler som uppkallats efter honom.,
 Walter Schübler (född 1963), österrikisk biograf och litteraturvetare.

Tyska efternamn